The Football League 1895–96 var den ottende sæson af The Football League og dermed også det ottende engelske mesterskab i fodbold.

First Division blev vundet af Aston Villa FC, som dermed vandt ligaen og det engelske fodboldmesterskab for anden gang – første gang var i 1893-94.

Resultater

First Division

Op- og nedrykning 

De to hold, der sluttede på placeringerne 13-14 i First Division, spillede testkampe mod holdene, der sluttede som nr. 1-2 i Second Division.

West Bromwich Albion og Liverpool blev valgt til First Division 1896-97, mens de andre to hold den efterfølgende sæson måtte spille i Second Division.

Second Division 

Sæsonen 1895-96 var den fjerde i Second Division, og siden den foregående sæson havde Walsall Town Swifts forladt ligaen til fordel for Midland League. Som erstatning havde ligaen optaget Loughborough Town, der i 1894-95 havde vundet Midland League

De tre lavest placerede hold blev ikke genvalgt til den følgende sæson. Det betød, at Burslem Port Vale skiftede til at spille i Midland League, mens Crewe Alexandra fortsatte i The Combination. Da Rotherham Town ikke blev genvalgt til ligaen, lukkede klubben.

Som erstatning for de tre klubber valgte ligaen:
 Blackpool FC, der var blevet nr. 13 i Lancashire League i 1895-96, men som i de foregående fem sæsoner i ligaen var sluttet blandt de to bedste.
 Gainsborough Trinity FC, som i 1895-96 var blevet nr. 2 i Midland League.
 Walsall FC, som i 1895-96 var blevet nr. 3 i Midland League, og som vendte tilbage til The Football League blot én sæson efter, at klubben ikke var blevet genvalgt til Second Division.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England 1895-96

Noter 

Sæsoner i The Football League
Fodbold i 1895
Fodbold i 1896